Schroeteria är ett släkte av svampar. Schroeteria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Schroeteria

en:Schroeteria